Randall kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Randall (Iowa)
Randall (Kansas)
Randall (Minnesota)

Personen met de achternaam Randall
 Lisa Randall is een theoretische natuurkundige aan de universiteit Harvard, en doet onder andere onderzoek in Snaartheorie.